Neocrangon är ett släkte av kräftdjur. Neocrangon ingår i familjen Crangonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Neocrangon